Santa Maria delle Carceri kann folgende Kirchen bezeichnen:

Santa Maria delle Carceri (Monte Subiaso), eine Kirche in Umbrien
Santa Maria delle Carceri (Prato), eine Kirche in der Toskana